Alfred Bowerman – crickettista britannico
 Bill Bowerman – allenatore di atletica leggera e imprenditore statunitense
 Charlie Bowerman – ex cestista statunitense